Steele County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Steele County (Minnesota)
 Steele County (North Dakota)